Galegos ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Galegos (Penafiel)
 Galegos (Póvoa de Lanhoso)
 Santa Maria de Galegos
 São Martinho de Galegos
und in Nordspanien:
 Galegos (Frades), ein Ortsteil der galicischen Gemeinde Frades